Itiruçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itiruçu (ort), Bahia, 
 Itiruçu (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar